Hans Peters est un nom porté par :
 Hans Peters (1894-1976), directeur artistique anglais ;
 Hans Carl Maria Alfons Peters (1896-1966), professeur de droit et résistant allemand ;
 Hans Peters (1885-1978), artiste peintre allemand ;
 Joseph Hans Peters (1960-2021), chanteur, compositeur et guitariste haïtien.